Moorinkluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Moorinkluoto (ö, lat 60,47, long 27,34), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 
 Moorinkluoto (ö, lat 60,39, long 27,44), Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, 

Robotskapade Finlandförgreningar